Kiss FM puede referirse a:

Asia 
 Kiss-FM KOBE, Japón.
 95.1 Kiss FM, Filipinas.
 Kiss Radio Taiwan, cuatro estaciones de radio tocando música china y las 40 mejores canciones de habla inglesa.
 KISS 898, Sri Lanka.

Europa 
 Kiss FM (Portugal), una radio con sede en el Algarve.
 98.8 KISS FM Berlin, Alemania.
 Kiss (UK), anteriormente conocida como "Kiss FM".
 Kiss 101, anteriormente conocida como "Vibe 101", con sede en South Wales y el área de Severn Estuary, incluyendo Bristol.
 Kiss 102, operada por Faze FM, con sede en Mánchester - ahora parte del conglomerado Capital.
 Kiss FM (Ucrania), 106.5 con sede en Kiev.
 Kiss 105, operada por Faze FM, con sede en Yorkshire - ahora parte del conglomerado Capital.
 Kiss 105-108, anteriormente conocida como "Vibe 105-108", con sede en el este de Inglaterra.
 Kiss FM Chisinau, anteriormente conocida como "100.9FM", rama moldava de Kiss FM Rumanía.
 Kiss FM (Finlandia), propiedad de SBS Broadcasting Group y hoy difunta.
 Kiss FM (Rumanía), emisora nacional sindicada de Rumania con sede en Bucarest.
 Kiss FM (España), radio musical española de formato AC, propiedad del Grupo KISS Media, al cual también pertenece la emisora de radio española Hit FM y las TV DKiss y Hit TV.

Norteamérica

Canadá 
 CHMX-FM, anteriormente conocida "Kiss 92 FM", en Regina, Saskatchewan.
 CISS-FM, registrada como "105.3 Kiss FM", en Ottawa.
 CKIS-FM, "KISS 92.5 FM", en Toronto.
 CKIZ-FM, registrada como "107.5 KISS-FM", en Vernon, Columbia Británica.

Caribe 
 106.1 Kiss FM, George Town, Islas Caimán.
105.5 Kiss FM, Maracaibo, Venezuela.

Estados Unidos 
 KISS-FM (marca), una marca utilizada para varias estaciones Top 40, muchas propiedad de Clear Channel Communications, incluyendo a:
 KBKS-FM, más conocida como "106.1 KISS-FM", en Seattle.
 KHKS-FM, más conocida como "106.1 KISS-FM", en Dallas.
 KIIS-FM, también conocida como "102.7 KIIS-FM" 
 WAEV-FM, más conocida como "97.3 KISSFM", en Savannah, Georgia.
 WKSC-FM, también conocida como "103.5 KISS FM", en Chicago, Illinois.
 KUUL, también conocida como "101.3 KISS FM" en East Moline, Illinois.
 WAKS, también conocida como "96-5 KISS FM", en Cleveland, Ohio.
 WFKS, también conocida como "Kiss 95.1", en Melbourne, Florida.
 WKSS, también conocida como "Kiss 95.7", en Hartford, Connecticut.
 WKFS, también conocida como "Kiss 107", en Cincinnati, Ohio.
 KKDM, también conocida como "Kiss 1075", en Des Moines, Iowa.
 WKST-FM, también conocida como "96.1 Kiss", en Pittsburgh, Pensilvania.
 WVKS, también conocida como "92.5 KISS-FM", en Toledo, Ohio.
 KSME, más conocida como "96.1 Kiss FM" en Greeley, Colorado.
 WXKS-FM, más conocida como "Kiss 108", en Boston - America's original KISS.
 KISS-FM, "Kiss Rocks 99.5 FM", en San Antonio, Texas (propiedad de Cox Radio).
 KCRS-FM "103-3 Kiss FM" en Midland/Odessa, Texas (propiedad de ICA).
 KKSS "Kiss 97.3" en Santa Fe, Nuevo México (propiedad de Univision).
 KXSS-FM "96.9 Kiss-FM" en Amarillo, Texas (propiedad de Townsquare Media).
 KZII "102.5 Kiss-FM" en Lubbock, Texas (propiedad de Townsquare Media).
 WKSE, "Kiss 98.5", en Buffalo, Nueva York (propiedad de Entercom).
 WNKS, "Kiss 95.1", en Charlotte, Carolina del Norte (propiedad de CBS Radio).
 WRKS-FM, más conocida como "98.7 Kiss FM", en la ciudad de Nueva York (propiedad de Emmis Communications).
 WPIA, más conocida como "98.5 Kiss FM", en Peoria, Illinois (propiedad de Independence Media; usa el logo de KISS FM por licencia de Clear Channel).
 WXSS, más conocida como "103.7 Kiss FM", en Milwaukee, Wisconsin (propiedad de Entercom).
 KTSR, más conocida como "KISS FM 92.1", en Lake Charles, Louisiana (propiedad de Gap Broadcasting).
 KZPT, anteriormente conocida como "KISS FM 99.7", en Kansas City, Misuri (propiedad de Entercom).
 WSKU, más conocida como "105.5 Kiss-FM", en Utica, Nueva York (propiedad de Roser Communications Network).
 WDMK, más conocida como "105.9 Kiss FM" en Detroit, Míchigan (propiedad de Radio One).

México 
 XHGL-FM Kiss FM 97.7, en Mérida, Yucatán (Operada por Grupo SIPSE).
 XHCAM-FM XECAM-AM Kiss FM 101.9 Y 1280 AM, en San Francisco De Campeche, Campeche (Operada por Grupo SIPSE).
 XHROO-FM Kiss FM 95.3, en Chetumal, Quintana Roo (Operada por Grupo SIPSE).
,Kiss fm cuyos indicativos eran XHXE-FM es una emisora de radio online en queretaro qro  Kiss fm http://www.kissfm.mx/(operada por corporación multimundo radio)

Oceanía 
 Kiss 90 FM, Melbourne, Australia.
 Kiss FM Australia, Melbourne, Australia.